Браба́нтско-флама́ндские диале́кты (также южно-центральные диалекты; ) — одна из шести основных диалектных групп нидерландского языка согласно классификации . Ядром группы являются брабантские и восточнофламандские диалекты.

Классификация 
 брабантские диалекты:
 лимбургско-брабантский (севернолимбургский);
 севернобрабантские:
 северо-восточные брабантские;
 северо-западные брабантские;
 центрально-северные брабантские;
 южнобрабантский:
 южногелдерский;
 восточнофламандские диалекты:
 собственно восточнофламандские диалекты:
 северо-восточные восточнофламандские диалекты;
 юго-восточные восточнофламандские диалекты;
 васландский.

Лингвистическая характеристика 
К основным особенностям брабантско-фламандского ареала относят:
 сокращение гласных, представленное южнонидерландским типом вокализма с совпадением кратких гласных /ɔ/ и /u/ в одной фонеме /ɔ/; такой тип вокализма кратких гласных, характерный для литературного нидерландского языка, вытеснил северноголландский закрытый вариант краткого /o/ < /u/ на диалектный уровень;
 анлаут /ɣ/ у местоимения в форме 2-го лица единственного числа;
 наличие уменьшительного суффикса -k-;
 энклитическая форма личного местоимения gij «ты»? выраженная как -ge;
 сохранение архаичной формы личного местоимения gij «ты» (форма множественного числа gij вытеснила исконную форму единственного числа du в XVII веке, но в XIX веке начинает преобладать форма jij ~ je, согласующаяся с распространением вторичной формы 2-го лица множественного числа jullie, при этом форма gij (ge) становится формой классической литературы и диалектной формой Южных Нидерландов.;
 неразличение чисел местоимений во 2-ом лице.

Примечания

Литература 
 

Нидерландский язык
Языки Нидерландов